Kristýna Plíšková var regerande mästare, men var inte tillgänglig för spel.

Australienskan Ashleigh Barty vann titeln genom att slå ryskan Irina Khromacheva med 7–5, 7–6(7–3) i finalen.

Seedning

  Daria Gavrilova (Första omgången)
  Caroline Garcia (Semifinal)
  Irina Khromacheva (Final)
  Ons Jabeur (Första omgången)
  Eugénie Bouchard (Kvartsfinal)
  Montserrat González (Kvartsfinal)
  Yulia Putintseva (Kvartsfinal)
  Victoria Bosio (Första omgången)''

<li>  Jovana Jaksić (Första omgången)
<li>  Alison van Uytvanck (Andra omgången)
<li>  Daria Salnikova (Första omgången)<li>  Ashleigh Barty (Mästare)
<li>  Anett Kontaveit (Tredje omgången)<li>  Viktória Maľová (Första omgången)<li>  Jesika Malečková (Andra omgången)
<li>  Victoria Duval ''(Kvartsfinal)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
Huvudlottning

Wimbledonmästerskapen 2011